Ка́льчик:
 Кальчик — река на Украине, правый приток реки Кальмиус.
 Кальчик — село в Никольском районе Донецкой области Украины.
 Кальчик — железнодорожная станция на линии Харьков-Мариуполь.